Alfons I. Aragonský zvaný Válečník či Bojovník ( cca 1073 – 7. září 1134) byl král navarrský a aragonský z dynastie navarrské v letech 1104–1134.

Alfons byl syn aragonského krále Sancha I. a jeho druhé ženy Felicie z Rousy. Roku 1109 se stal manželem kastilské královny Urracy. Hlavní vášní králova života byl boj. Proti muslimům i proti vlastní manželce. Zemřel bez potomstva, království odkázal johanitům a templářům.  Je zakladatelem benediktinského kláštera San Pedro el Viejo, Řádu Svatého Spasitele z Monrealu a města Puigcerdá. Na jeho dvoře působil jako lékař pokřtěný žid Petr Alfonsi.

Alfonsovým nástupcem na aragonském trůnu se stal mladší bratr Ramiro II., který musel zažádat o papežský dispenz, protože byl již v době bratrovy smrti v mnišské kápi.

Reference

Externí odkazy 
 

Jiménezové
Aragonští králové
Navarrští králové
Katoličtí panovníci
Účastníci reconquisty
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v klášteře San Pedro el Viejo v Huesce
Narození v 11. století
Úmrtí 7. září
Úmrtí v roce 1134
Muži